Кабане може да се односи на:

 Кабане (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Кабане (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн